Пьедрас-Альбас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькантара. Занимает площадь 4,54 км². Население — 194 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса